Pojem Radíkovice je nejednoznačný a může mít následující významy:

Jméno obce
 Radíkovice – obec v okrese Hradec Králové
 
nebo části obce:
 Radíkovice (Benešov) – část města Benešov v okrese Benešov
 Radíkovice (Loket) – část obce Loket v okrese Benešov

Externí odkazy